La gravitation est le phénomène d’interaction physique qui cause l’attraction réciproque des corps massifs entre eux, sous l’effet de leur masse.
 Gravitation est un manga et anime de Maki Murakami.
Gravitation (1973), un ouvrage de référence en physique écrit par Charles Misner, Kip Thorne et John Wheeler.

Homonymie